Lac Saint-Paul kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Saint-Paul, Amherst, sjö i Laurentides, Québec, 
 Lac Saint-Paul (sjö i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Lac Saint-Paul, Antoine-Labelle, sjö i Laurentides, Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar